

Astronomia
 11147 Delmas – asteroide della fascia principale

Geografia
 Delmas – bordo del Canada, situato nella provincia di Saskatchewan
 Delmas – città di Haiti nell'arrondissement di Port-au-Prince 
 Delmas – centro abitato del Sudafrica, situato nella provincia dello Mpumalanga

Persone
 Antoine Guillaume Delmas (1766-1813) – militare e rivoluzionario francese
 François Delmas (1913-2002) – politico francese
 Jacques Chaban-Delmas (1915-2000) – politico francese
 Jean-François Delmas (1861-1933)  – cantante d'opera francese
 Jean-François Delmas (1964) – paleografo francese
 Jean-François-Bertrand Delmas (1751-1798) – politico e rivoluzionario francese
 Louis Delmas (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Suzy Delmas (1934-2017) – cestista francese
 Delmas Obou (1991) ' velocista italiano

Altro
 Ponte Jacques-Chaban-Delmas – ponte sul fiume Garonna a Bordeaux, in Francia
 Stadio Chaban-Delmas – impianto sportivo polivalente di Bordeaux, in Francia